Касас Бланкас има више значења:

 Касас Бланкас (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Касас Бланкас, Лома Алта (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Касас Бланкас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Касас Бланкас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Бланкас (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Касас Бланкас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас, Чарко дел Буро (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Касас Бланкас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Бланкас (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Бланкас, Сан Фелипе де Хесус (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Бланкас (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Бланкас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Бланкас, Нуево Зитирипио (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Касас Бланкас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Касас Бланкас (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Касас Бланкас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Бланкас (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Бланкас (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Касас Бланкас, Кики Падиља (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Касас Бланкас (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Касас Бланкас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Касас Бланкас (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику